De Primera División 1955/56 was de 25e uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje. Het seizoen begon op 11 september 1955 en eindigde op 22 april 1956.

Eindstand 

Deportivo Alavés en Real Murcia wisten zich via de nacompetitie niet te handhaven en degradeerden.

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers 
De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División.

Primera División
Competitievoetbal 1955/56